JSS ist die Abkürzung für:

 Jeunesse Sportive Soualem, ein marokkanischer Fußballverein
 Journal of the Siam Society, eine wissenschaftliche Zeitschrift über Thailand
 Julius-Springer-Schule Heidelberg, eine berufliche Schule in Heidelberg
 Java Servlet API, eine Java-API; siehe Servlet
 Joint Support Ship, geplante Schiffsklasse der deutschen Marine

Siehe auch:

JSS